Věžky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Věžky, comune del distretto di Kroměříž, nella regione di Zlín
Věžky, comune del distretto di Přerov, nella regione di Olomouc